ospa prawdziwa
 ospa ptaków (ospobłonica)
 ospa wietrzna
 ospa krowia
 ospa owiec i kóz
 ospa małpia
 OSPA – Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową